Öfwerman ist der Familienname folgender Personen:

 Clarence Öfwerman (* 1957), schwedischer Rockmusiker und Produzent
 Rune Öfwerman (1932–2013), schwedischer Jazzmusiker und Komponist